UK Championship 1986 (Tennents UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 30 november 1986 i Preston, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Neal Foulds i finalen med 16-7.

Händelser i samband med turneringen
Turneringen blev ihågkommen på grund av Alex Higgins, som skallade en funktionär. Higgins fick betala £ 12 000 i böter och blev avstängd från de följande fem turneringarna.
I och med vinsten blev Steve Davis £ 60 000 rikare, och tog sig därmed över den magiska gränsen £ 1 miljon i inspelade prispengar.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene - UK Championship
Chris Turner's snooker archive
Snooker Database - 1986 UK Championship Results

1986 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1986